Гешем (; גשם) — термин еврейского происхождения.

 Гешем (Библия) (Гешем Аравитянин; ) — библейский персонаж.
  — термин для зимнего дождя; зима в Мишне называется «периодом дождей» (גמוח הגשמים).

Примечания